Quşlar – centro abitato del distretto di Kürdəmir, in Azerbaigian
 Quşlar – centro abitato del distretto di Qəbələ, in Azerbaigian